

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Fenicjanie w Sydonie wywołali nieudane powstanie przeciw zwierzchności Asyrii.

Zmarli 
 Abdi-Milkutti, fenicki władca Sydonu
 Xiwang, chiński władca z dynastii Zhou